Jolinar de Malkshur est un personnage imaginaire issu de la série télévisée Stargate SG-1.
 
C'est la première Tok'ra rencontrée par les membres du SGC. Afin d'échapper à un Ashrak, un assassin Goa'uld, elle quitte le corps de Rosha pour celui d'un Nassyan. Son hôte Nassyan étant blessé lors d'un bombardement Goa'uld, Jolinar, ne pouvant faire autrement sous peine de mort, prend le contrôle du capitaine Samantha Carter lors d'une mission de sauvetage de l'équipe SG-1. L’Ashrak finit par retrouver Jolinar sur Terre. Il torture mortellement le symbiote, qui se sacrifie alors pour sauver Samantha Carter.

Celle-ci recouvre alors le plein contrôle de son corps et de son esprit et conserve, un temps au moins, quelques capacités Goa'ulds, comme sentir la présence d'un symbiote Goa'uld ou Jaffa dans le corps de quelqu'un, ou utiliser l'amulette Goa'uld se portant à la main tel un gant.

Au sein de la Tok'ra, Jolinar (dont l'hôte était alors Rosha) était la compagne de Martouf (hôte de Lantash). Après la mort de celle-ci, Martouf/Lantash reportera son attirance sur Samantha Carter.

Tok'ra

en:Tok'ra#Jolinar